Cold World (album) -  album van de Amerikaanse band Of Mice & Men
 Cold World (EP) - EP van de Engelse band Godflesh

 ColdWorld - Duitse band